Фамилија Олвера има више значења:

 Фамилија Олвера (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Фамилија Олвера (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику